Warzilek ist der Familienname folgender Personen:

 Rosa Warzilek, auch Rosl Warzilek, (1911–1994), österreichische Malerin, Zeichnerin und Illustratorin
 Rudolf Warzilek (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter